Француска је учествовала на 35. Европском првенству у дворани 2019 који се одржао у Глазгову, Шкотска, од 1. до 3. марта. Ово је било тридесет пето европско првенство у дворани на коме је Француска учествовала, односно учествовала је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Француске представљала су 40 такмичара (23 мушкарца и 17 жена) који су се такмичили у 22 дисциплине (11 мушких и 11 женских).

На овом првенству Француска је по броју освојених медаља делила је 16 место са укупно 5 медаља од којих су 2 сребрне и 3 бронзане. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Француска је са 18 финалиста била 3 са освојена 72 бода.

Учесници 

 Мушкарци:
 Амори Голитин — 60 м
 Марвин Рене — 60 м
 Фабрисио Седи — 400 м, 4 х 400 м
 Емерис Лусине — 800 м
 Насредин Кхатир — 800 м
 Симон Денисел — 1.500 м
 Самир Дахмани — 1.500 м
 Belhadj Mehdi — 1.500 м
 Djilali Bedrani — 3.000 м
 Жими Гресијер — 3.000 м
 Јоан Ковал — 3.000 м
 Паскал Мартино-Лагард — 60 м препоне
 Аурел Манга — 60 м препоне
 Вилем Белосјан — 60 м препоне
 Маме-Ибра Ан — 4 х 400 м
 Томас Жордије — 4 х 400 м
 Николас Коурбиере — 4 х 400 м
 Аксел Шапел — Скок мотком
 Алиун Сан — Скок мотком
 Жан-Пјер Бертрано — Скок удаљ
 Јоан Рапиније — Троскок
 Кевин Лурон — Троскок
 Басил Ролнин — Седмобој

 Жене:
 Карол Заи — 60 м
 Насране Бакар — 60 м
 Дебора Сананес — 400 м, 4 х 400 м
 Ањес Рахаролахи — 400 м, 4 х 400 м
 Амандин Бросје — 400 м, 4 х 400 м
 Ренел Ламот — 800 м
 Шарлот Пизо — 800 м
 Офели Клауд-Бокбергер — 3.000 м
 Солен Ндама — 60 м препоне, Петобој
 Саша Алесандрини — 60 м препоне
 Ава Сене — 60 м препоне
 Калил Амаро — 4 х 400 м
 Prisca Duvernay — Скок увис
 Нинон Гијон-Ромарин — Скок мотком
 Елоаз Лезије — Скок удаљ
 Руг Дило — Троскок
 Жанин Асани Ису — Троскок

Освајачи медаља (5)

Сребро (2) 
 Паскал Мартино-Лагард — 60 м препоне
 Ренел Ламот — 800 м

Бронза (3) 
 Орел Манга — 60 м препоне
 Маме-Ибра Ан, Томас Жордије,  Николас Коурбиере, Фабрисио Седи — 4 х 400 м
 Солен Ндама — Петобој

Резултати

Мушкарци

Седмобој

Жене

Петобој

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕП 2019. на сајту ЕАА
 Комплетни резултати са ЕП 2019.

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 2019.
Француска на Европском првенству у атлетици у дворани